Арагуая:

 Арагуая — река в Бразилии.
 Арагуая — национальный парк в Бразилии.
 Арагуая — бразильский футбольный клуб.